La gara dei 10 km sprint maschile di biathlon dei XXIII Giochi olimpici invernali di Pyeongchang si è svolta l'11 febbraio 2018 presso il centro di biathlon di Alpensia a partire dalle ore 20:15 (UTC+9).

Il biatleta tedesco Arnd Peiffer ha conquistato la medaglia d'oro, mentre l'argento e il bronzo sono andati rispettivamente al ceco Michal Krčmář e all'italiano Dominik Windisch.

Risultati

Note

Collegamenti esterni
 
 

10 km sprint maschile